Аллсвенскан 1942/43 — 19-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1942/43 року розпочався 26 липня 1942 року й завершився 6 червня 1943 року.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб ІФК Норрчепінг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція